Cinema:
 Reckless (pel·lícula de 1935), pel·lícula estatunidenca dirigida per Victor Fleming i interpretada per Jean Harlow i William Powell
 Reckless (pel·lícula de 1984), pel·lícula estatunidenca dirigida per James Foley i interpretada per Aidan Quinn i Daryl Hannah
 Reckless (pel·lícula de 1995), pel·lícula estatunidenca dirigida per Norman René i interpretada per Mia Farrow i Mary-Louise Parker